Roberto Bruni – politico
Roberto Bruni – attore